Thomas Rieger (* 6. März 1973 in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) ist ein deutscher Hochschullehrer. Seit 2007 ist er als Dozent an der privaten Fachhochschule Business and Information Technology School in Iserlohn tätig.

Nach dem Abitur, einer Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel sowie dem Zivildienst studierte Thomas Rieger Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld. Für seine Diplomarbeit zum Thema „Gesundheitsförderung durch sportliche Aktivität“ erhielt er 2003 einen Förderpreis der AOK. Seine Promotion verfasste er anschließend an der Eberhard Karls Universität Tübingen im Bereich Sportwissenschaft, bevor er zwischen 1999 und 2006 im Marketing von Fitness-Unternehmen tätig war. Im Anschluss daran arbeitete er für ein Jahr als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Wirtschaft und Medien an der Hochschule Fresenius, an der er bis heute als Lehrbeauftragter tätig ist.

Zum Wintersemester 2007/2008 wechselte Thomas Rieger als Professor für Sportmanagement an die BiTS nach Iserlohn. Dort organisiert er federführend die Veranstaltungsreihe Sportmanagement-Tage und ist Vorsitzender des GAIA-Instituts für Umweltmanagement. Zu den Schwerpunkten seiner Forschung gehören Organisationsentwicklung und Umweltmanagement im Sport, Sportmarketing sowie Gesundheitsmanagement.

Parallel zu seiner Lehrtätigkeit ist Thomas Rieger als Kolumnist für das Branchenmagazin Fitness Tribune tätig. Er ist Mitglied der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, der European Association for Sport Management und des Netzwerks Public Health Absolventen Deutschland.

Veröffentlichungen 
 Qualitätsmanagement der Gesundheitsförderung bei kommerziellen Fitnesssportanbietern. Kovač, Hamburg 2007. ISBN 978-3-83002-893-2
 Gesundheitsförderung durch sportliche Aktivität. Diplomica, Hamburg 2003. ISBN 978-3-83660-074-3
 Die Analyse der Kundenzufriedenheit in der Fitnessbranche. Diplomica, Hamburg 2000. ISBN 978-3-83863-063-2

Weblinks 
 
 Persönliches Blog von Thomas Rieger

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren 1973
Mann